Akbarzada ist der Familienname folgender Personen:

 Freschta Akbarzada (* 1996), Schweizer Popsängerin
 Mir Ali Asghar Akbarzada, afghanischer Fußballtrainer
 Musa Khan Akbarzada (* 1950), afghanischer Politiker und Gouverneur